Pretto pode referir-se a:
 Adão Pretto - político brasileiro
Acampamento Adão Pretto - acampamento do MST localizado no município brasileiro de Araçatuba, em São Paulo
 Mario Pretto - futebolista e treinador de futebol italiano
 Olinto De Pretto - físico italiano

Desambiguações de sobrenomes